Rietgans (Anser fabalis) sensu lato, hiermee werden zowel de toendrarietgans al de taigarietgans bedoeld
 Taigarietgans (Anser fabalis) sensu stricto, de nieuwe naam voor de taigarietgans